Lied
 Hey babe (Neil Young) (1977), een lied van Neil Young
 Hey! Baby (Bruce Channel) (1961), een lied van Bruce Channel en Margaret Cobb, gecoverd door Anne Murray en DJ Ötzi
 Hey Baby (No Doubt) (2001), een lied van No Doubt
 Hey Baby (After the Club) (2007) een lied van Ashanti
 Hey Baby (Jump Off) (1975)", een lied van Bow Wow en Omarion
 Hey Baby (Ted Nugent) (2010), een lied van Ted Nugent
 Hey Baby (Dimitri Vegas & Like Mike) (2016), van Dimitri Vegas & Like Mike vs. Diplo
 Hey Baby (DJ Ötzi)
 Hey Baby (Cooldown Café feat. DJ Stefan) (2000), een single van Cooldown Café feat. DJ Stefan
Overig (muziek)
 Hey babe (Juliana Hatfield) (1992), een muziekalbum van Juliana Hatfield
 Hey Babe! (muzieklabel), Duits muzieklabel van Pascal F.E.O.S., geboren Pascalis Dardoufas
Film
 Hey Babe! (1980), Amerikaanse film
 Heyy Babyy, a Bollywood film